Скандинавская прядь (, мн. ч. ) — понятие, обобщающее короткие литературные произведения, записанные в Исландии в XIII—XIV веках на древнеисландском языке и повествующие об истории и жизни скандинавских народов в период в основном с 930 по 1030 годы, так называемый «Век саг».

Название Þáttr так буквально и переводится как «прядь», а иносказательно слово можно перевести как «кусочек, отрывок».

Отличие от Саги 
Часто «прядь» неточно переводят как «сага». Основное отличие: «прядь» — короткий прозаический рассказ.

Классификация

Пряди об исландцах 

Пряди об исландцах () — короткие рассказы об исландцах, часто о тех из них, что путешествовали к норвежскому королю.

Список прядей:

 Сокращения

Легендарные пряди 

 Сокращения

Прочие 

Пряди посвящались не только исландцам.

 Сокращения

Публикации 
 Пряди об исландцах / Пер. древнеисл. Е. А. Гуревич, М. И. Стеблин-Каменского // Исландские саги: В 2 тт. / Сост. О. А. Смирницкая. — СПб.: Журнал «Нева»; Летний сад, 1999. — Т. II. — С. 435-536. 
 Исландские пряди / Изд. подг. Е. А. Гуревич. Отв. ред. О. А. Смирницкая. — М.: Наука, 2016. — 1008 с. — (Литературные памятники). — ISBN 978-5-02-039117-8.

Ссылки 
 http://norroen.info/src/

Литературные жанры
Литературные произведения Исландии
Исландские саги
Нордистика